El portafolis o dossier d'aprenentatge és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, de reflexió, d'avaluació o de presentació. És una potent eina educadora que contribueix al fet que l'aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora.
Podem definir el portafolis com un metatext (un text fet d'altres textos) amb els següents trets: 
 És una col·lecció de treballs (el conjunt té sentit i una finalitat).
 És una selecció de treballs (feta a partir d'un arxiu previ).
 Hi ha una reflexió, que permet guiar l'autor del portafolis perquè l'entengui i avaluï amb coneixement.
 Mostra progrés i aprenentatge, encara que no s'hi incloguin tots els documents o totes les proves.
 Documenta la diversitat, i això mostra que cada aprenent és irrepetible.
 És comunicatiu, en el sentit que comparteix el que ha valorat l'autor del portafolis amb allò que es considera important en el context en què estudia o treballa.

Fonts:
Articles: el portafolis, Ed. Graó, Bcn, 2005

Els portafolis a l'àmbit de les organitzacions, concretament a l'àmbit de la gestió de projectes, el portafoli és la col·lecció de programes i/o projectes, els quals poden o no tindre relació entre ells. Els programes reuneixen projectes que tenen relació entre ells.

Portafolis digital 

El portafolis digital és la versió web del portafolis material. En un e-portfoli es recullen proves electròniques: documents de text, imatges, fulls de càlcul, fitxers de so, de vídeo, animacions, etc.

Mahara és un programa de codi lliure que permet crear e-portfoli. Hi ha una comunitat catalana de Mahara que en manté la traducció i acull debats, resol dubtes i presenta solucions.

Amb Mahara l'usuari disposa d'una àrea de fitxers, blogs, i vistes. Una vista és simplement una pàgina web que permet la creació a l'usuari fàcilment a base d'arrossegar i deixar anar elements del seu eportafolis. El que caracteritza, però, una vista, és que l'usuari té un control absolut de qui pot veure aquesta pàgina web: tota la web, els usuaris del lloc, la seva persona tutora, un grup de companys, amics, etc. Per això es diu que amb el portafolis digital l'usuari és qui decideix el que mostra i a qui ho mostra.

Mahara és utilitzat per les organitzacions punteres en investigació educativa: l'Institut Obert de Catalunya, la Universitat Jaume I de Castelló, etc.

Referències 

Didàctica